Corina (o en otros idiomas escrito Corinna o Corinne) es un nombre propio femenino de origen griego (Κορίννα). Corina puede hacer referencia a:

Personas 
Corina, poetisa lírica de la Antigua Grecia.
Corina Novelino (1912 - 1980), filántropa y médium brasileña.
Corinna Tsopei (n. 1944), modelo griega y ganadora del certamen Miss Mundo en 1964.
Corina Porro (n. 1953), política española alcaldesa de Vigo.
Corina Casanova (n. 1956), Canciller Federal de Suiza.
Corinna zu Sayn-Wittgenstein (n. 1964), empresaria alemana vinculada a la aristocracia y a la Casa Real española.
Corinna May (n. 1970), cantante alemana.
Corinna Harney (n. 1972), modelo alemana.
Corina Monica Bud (n. 1980), cantante rumana.

Lugares 
Corinna, localidad del Estado de Maine, Estados Unidos.
Corinna, municipio de Minnesota, Estados Unidos.
Corinne, ciudad del Estado de Utah, Estados Unidos.
Corinne, lugar designado por el censo del Estado de Virginia Occidental, Estados Unidos.

Otros 
Corinna, género de arañas araneomorfas de la familia Corinnidae.
CORINE Land Cover, proyecto cartográfico medioambiental dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

en:Corina